Clavariadelphus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Clavariadelphus i familjen Clavariadelphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Gomphaceae, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Clavariadelphus